Ben Harpur (né le 12 janvier 1995 à Hamilton dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Évoluant dans la LHO pour les Storm de Guelph, il est choisi au quatrième tour,  rang, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Sénateurs d'Ottawa. Il devient professionnel en 2015 avec les Senators de Binghamton, équipe affiliée aux Sénateurs dans la LAH. Il a joué quelques parties dans la LNH avec Ottawa durant la saison.

Le 1er juillet 2019, il est échangé aux Maple Leafs de Toronto avec Cody Ceci, Aaron Luchuk et un choix de  tour en 2020 contre le défenseur Nikita Zaitsev et les attaquants Connor Brown et Michael Carcone.

Le 22 février 2020, il est échangé aux Predators de Nashville en retour de l'attaquant Miikka Salomaki.

Statistiques 

|-
| 2011-2012 || Storm de Guelph || LHO || 34 || 1 || 3 || 4 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Storm de Guelph || LHO || 67 || 3 || 12 || 15 || 59 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Storm de Guelph || LHO || 67 || 3 || 13 || 16 || 69 || 20 || 1 || 4 || 5 || 12
|-
| rowspan=2 | 2014-2015 || Storm de Guelph || rowspan=2 | LHO || 28 || 4 || 16 || 20 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| Colts de Barrie || 29 || 1 || 10 || 11 || 22 || 9 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 47 || 2 || 4 || 6 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceMen d'Evansville || ECHL || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 63 || 2 || 25 || 27 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 19 || 2 || 9 || 11 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 41 || 0 || 1 || 1 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 51 || 1 || 4 || 5 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2019-2020 || Marlies de Toronto || rowspan=2 | LAH || 34 || 1 || 10 || 11 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| Admirals de Milwaukee || 7 || 0 || 1 || 1 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 34 || 0 || 7 || 7 || 17 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 19 || 0 || 1 || 1 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Admirals de Milwaukee || LAH || 6 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -

| 156 || 1 || 14 || 15 || 123 || 14 || 0 || 3 || 3 || 6

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
2013-2014 : champion de la Coupe J.-Ross-Robertson avec le Storm de Guelph

Références 

Naissance en janvier 1995
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville